Empl steht für:
 Empl Fahrzeugwerk, ein Hersteller von Spezialfahrzeugen
 Haymo Empl (* 1971), einen Schweizer Schriftsteller

EMPL steht für:
 Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europaparlamentes

Abkürzung